John Lane (fl. 1600-1630) est un poète anglais ;
 John Bryant Lane (1788-1868) est un peintre britannique ;
 John Lane (1854-1925) est un éditeur britannique, fondateur des éditions Bodley Head et de la revue The Yellow Book.